Смоллвуд, Смолвуд () — многозначный термин.

Смоллвуд — водохранилище в Канаде.

Фамилия 
  (1892—1985) — британский регбист, финалист Чемпионата графств в составе команды Лестершира (1923, 1925), игрок сборной Англии.
  (1829—1891) — американский политик, вождь народа чокто (1888—1890).
  (1927—2017) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Футскрей».
  (1915—1985) — американский бегун, чемпион США в беге на 400 м (1936), участник летних Олимпийских игр.
 Смоллвуд, Гарри — британский политик, лорд-мэр Сток-он-Трента (1974—1975).
 Смоллвуд, Грег — американский автор комиксов, лауреат премии Национального общества карикатуристов (2018).
  (1918—1997) — британский военный лётчик, командующий Ближневосточных ВВС (1969—1970), начальник Ударного командования ВВС Великобритании (1974—1976).
 Смоллвуд, Дерек — британский политик, лорд-мэр Йорка (1998—1999).
  (1889—1977) — британский военный деятель, главный военный администратор Мадагаскара (1942).
  (1900—1991) — канадский политик, премьер провинции Ньюфаундленд (1949—1972).
  (1915—1979) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1958—1968).
 Смоллвуд-Кук, Кэти (род. 1960) — британская бегунья на короткие дистанции.
  (1909—1966) — первая коренная американка, победившая в конкурсе «Мисс Америка» (1926).
  (род. 1948) — американский музыкант, лауреат премии «Голубка» за лучший альбом традиционного госпела (2000, 2012).
  (род. 1990) — британский футболист.
 Смоллвуд, Стивен — телепродюсер, лауреат Канадской кинематографической премии за лучший телефильм (1991), номинант на премию «Эмми» за лучший минисериал (2018).
  (1772—1824) — американский политик, мэр Вашингтона (1819—1822, 1824).
  (род. 1977) — американский игрок в боулинг, победитель Чемпионата мира (2010) и Чемпионата игроков (2018) Ассоциации профессиональных боулеров.
  (1732—1792) — американский военный и политический деятель, губернатор штата Мэриленд (1785—1788).
  (1893—1967) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз».
  (род. 1994) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Филадельфия Иглз» (2018).
  (1861—1939) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин Великобритании (1917—1918).
 Смоллвуд, Эдгар — американский баскетболист, чемпион Панамериканских игр (1963).
 Смоллвуд, Энди — британский регбист, чемпион Англии в составе команды графства Уорикшир (1995).

  (род. 1979) — американская метательница диска, чемпионка США (2013—2015, 2017), победительница Континентального кубка IAAF (2014), рекордсменка Северной Америки в помещениях (с 2011) и на открытом воздухе (с 2014).